Nyanza (Kenia), provincie van Kenia.
 Nyanza (stad), stad in Rwanda.